Monterosso al Mare, comuna italiana da Ligúria
 Monterosso Grana, comuna italiana do Piemonte
 Monterosso Almo, comuna italiana da Sicília
 Monterosso Calabro, comuna italiana da Calábria

Desambiguações de topônimos